Рокдејл има више значења:
 Округ Рокдејл (Џорџија)
 Рокдејл (Тексас)
 Рокдејл (Висконсин)
 Рокдејл (Илиноис)
 Рокдејл (Нови Јужни Велс)